Руссін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Руссін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта